Willie Middlebrook est un nom pouvant désigner:

 (1858-1919), joueur anglais de cricket
 (1957-2012), artiste et photographe américain

Voir aussi

 (1851-1936), homme politique libéral britannique
Willie Middlebrooks (né en 1979), joueur américain de football américain

Middlebrook, Willie